Phraya Pichai –  generale siamese
 Sundar Pichai  – dirigente d'azienda statunitense